Суперлига Грчке у сезони 2009/10 било је четврто издање Суперлиге, а укупно 74 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2008/09. из лиге су испали ОФИ са Крита, Пансераикос из Сера и Трасивулос из Филија. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге, Атромитос из Перистерија, другопласирана ПАС Јањина из Јањине и трећепласирана Кавала из Кавале.

Формат такмичења је остао исти као и претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се у треће коло квалификација за Лигу шампиона за сезону 2010/11, док клубови од другог до петог мјеста иду у плеј оф за пласман у европска такмичења. Побједник плеј офа иде у квалификације за Лигу шампиона, док два клуба из плеј офа и побједник Купа (односно финалиста купа уколико је побједник освојио титулу) иду у квалификације за лигу Европе: другопласирани у плеј оф, трећепласирани у треће коло квалификација, док четвртопласирани остаје без пласмана у европу. Уколико је побједник Купа (или финалиста) завршио међу првих пет у лиги, учествоваће у плеј офу за могући пласман у Лигу шампиона. Уколико плеј оф заврши на позицијама од два до четири, сва четири клуба пласираће се у европска такмичења. Из лиге испадају три последњепласиране екипе на крају сезоне.

Клубови у сезони 2009/10.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

	
Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Панатинаикос се као првак пласирао директно у групну фазу Лиге шампиона 2010/11;
 Олимпијакос - плеј оф за европска такмичења;
 ПАОК - плеј оф за европска такмичења;
 АЕК - плеј оф за европска такмичења;
 Арис - плеј оф за европска такмичења;
 Олимпијакос Волос је нови прволигаш;
 Керкира је нови прволигаш;
 Пансераикос је нови прволигаш;
 Левадијакос испада у Другу лигу;
 ПАС Јањина испада у Другу лигу;
 Пантракикос испада у Другу лигу.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Статистика

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Гледаност 
Гледаност:

Судије 

Списак главних судија са бројем утакмица које су судили:

УЕФА плеј оф 

Плеј оф за пласман у европска такмичења покренут је од сезоне 2007/08. Побједник плеј офа обезбиједиће пласман у треће коло квалификација за Лигу шампиона за сезону 2010/11. Другопласирани ће се пласирати у плеј оф рунду за пласман у Лигу Европе за сезону 2010/11, трећепласирани ће се пласирати у треће коло квалификација за Лигу Европе, док ће се четвртопласирани тим пласирати у друго коло квалификација за Лигу Европе.

У плеј офу, клубови не стартују са нула бодова. Петопласирани клуб ће почети плеј оф са нула бодова, док ће преостала три клуба добити бонус бодове, на основу броја бодова освојених у регуларном дијелу. Од броја освојених бодова сва три клуба посебно одузима се број освојених бодова петопласираног клуба, а затим се дијели са пет и добијени број представља бонус бодове са којима три клуба почињу плеј оф.

Бонус бодови

Резултати

Табела плеј офа

Листа стријелаца плеј офа 

Листа стријелаца:

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2010/11.

Лига шампиона

Квалификације 

ПАОК је испао од Ајакса у трећем колу квалификација, због више голова Ајакса постигнутих у гостима; такмичење наставља у плеј оф фази лиге Европе.

Групна фаза 

Жријеб за групну фазу одржан је у Гримални форуму у Монаку, 26. авуста 2010. У групну фазу пласирала су се 32 клуба, који су подијељени у осам група са по четири тима. Панатинаикос је извучен у групи са Барселоном, Копенхагеном и Рубином из Казања.

Табела 

 Панатинаикос је групну фазу Лиге шампиона завршио на последњем, четвртом мјесту, са освојена два бода и завршио је учешће у европским такмичењима..

Лига Европе

Квалификације

Групна фаза 

У групној фази Лиге Европе учествује 48 тимова, који су подијељени у 12 група са по четири тима. Жријеб за групну фазу одржан је 27. августа 2010 године у Монаку. Арис је извучен у групи са Атлетиком из Мадрида, Розенборгом и Бајер Леверкузеном; ПАОК је извучен у групи са Клуб Брижом, Динамом из Загреба и Виљареалем; док је АЕК извучен у групи са Хајдуком из Сплита, Зенитом и Андерлехтом.

 Арис је групну фазу Лиге Европе завршио на другом мјесту, са десет освојених бодова и пласирао се у 1/16 финала.
 ПАОК је групну фазу Лиге Европе завршио на другом мјесту, са 11 бодова, једним мање од Виљареала и пласирао се у 1/16 финала.
 АЕК је групну фазу Лиге Европе завршио на трећем мјесту, са истим бројем бодова као Андерлехт, али са слабијим међусобним скором и завршио је учешће у европским такмичењима. Уочи последњег кола, АЕК је имао три бода предности испред Андерлехта, али је у последњем колу поражен у Атини од Зенита 0:3 и испао је.

Елиминациона фаза 

На жријебу одржаном 17. децембра 2010, одлучено је да Арис игра против Манчестер Ситија, док је противник ПАОК-у био ЦСКА из Москве. Арис је након 0:0 у Солуну, поражен 3:0 у Манчестеру, док је ПАОК поражен у Солуну у првом мечу 0:1, у реваншу у Москви играо је 1:1 и оба представника Грчке у елиминационој фази су завршила учешће у европским такмичењима.

Први мечеви

Реванш мечеви

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу